1. Panzer-Division – della Wehrmacht
1. Panzer-Division – della Bundeswehr
1. SS-Panzer-Division "Leibstandarte SS Adolf Hitler" – delle Waffen-SS
1st Armored Division – dell'United States Army
1 Dywizja Pancerna – dell'esercito polacco
1st Armoured Division – del British Army
1re division cuirassée de réserve – dell'Armée de terre
1re division blindée – dell'Armée de terre
1st Armoured Division – dell'esercito australiano
1ª Divisione corazzata "M" – della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale